Bukowitz ist der Name folgender Ortschaften:

in Polen
 Bukowiec (Powiat Świecki) (ehemals Bukowitz im Landkreis Schwetz, Danzig-Westpreußen), ein Ort in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Bukowiec (ehemals Bukowitz im Landkreis Mohrungen, Ostpreußen), ein Ort in der Woiwodschaft Ermland-Masuren; siehe Matyty
 Bukowiec (ehemals Bukowitz im Landkreis Strasburg (Westpreußen), Danzig-Westpreußen), ein Ort in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern; siehe Gmina Rogóźno
 Bukowiec (ehemals Bukowitz im Kreis Wongrowitz, Posen), ein Ort in der Woiwodschaft Großpolen; siehe Wągrowiec (Landgemeinde)

in Tschechien
 Bukovice u Rohozce (ehemals Bukowitz, Mähren), ein Ort in der Region Jihomoravský kraj
 Bukovice (ehemals Bukowitz im Landkreis Teplitz-Schönau, Sudetenland), ein Ort in der Region Ústecký kraj; siehe Bžany (Tschechien)
 Bukovice (ehemals Bukowitz im Sudetenland), ein Ortsteil in der Region Olomoucký kraj; siehe Písařov